Aventador puede referirse a:

Aventadora: una máquina que cribaba y aventaba los granos
Bieldo:  instrumento de labranza similar a un rastrillo, con cuatro o más dientes en el transversal, que se usa para aventar
Espiráculo: orificio por el que respiran los cetáceos
El aventador: cuadro de 1848 de  Jean-François Millet
Lamborghini Aventador:  automóvil superdeportivo biplaza

Enlaces externos